Sătuc oder Sătucu ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Sătuc (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Sătuc (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Sătucu (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Sătucu (Prahova), Dorf im Kreis Prahova

 in der Republik Moldau:
 Sătuc (Cahul), Dorf im Rajon Cahul